Marezoll ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Marezoll (1794–1873), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Gottlob Marezoll (1761–1828), protestantischer Theologe
 Louise Marezoll (1792–1867), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Redakteurin